On nomme cercle vicieux un ensemble de causes et d'effets qui forment une boucle dégradant la situation. Certaines œuvres littéraires portent ce titre :

 Cercle vicieux (), nouvelle d'Isaac Asimov du cycle Les Robots, publié en 1942 ;
 Cercle vicieux (), roman d'Aldous Huxley publié en 1923.